Il toponimo Ruginoasa può riferirsi a diverse località della Romania:
Ruginoasa, comune del distretto di Iași
Ruginoasa, comune del distretto di Neamț